Criminoso
Ou ainda:
Ladrão (RPG) — classe de personagens nos jogos de RPG
Os Ladrões — filme francês de 1996
Takers — filme de 2010, lançado no Brasil com o "Ladrões"

Veja também
Bandido — desambiguação
Roubo

Desambiguação